Mademoiselle C peut faire référence à :

Mademoiselle C. (2013), un film documentaire français,
La Mystérieuse Mademoiselle C. (2002), film québécois,
L'Incomparable Mademoiselle C. (2004), film québécois, suite du précédent.